Юзеф Громек (; 20 апреля 1931, Островец-Свентокшиский — 19 апреля 1985) — польский шахматист, чемпион Польши по шахматам (1955).

Биография 
Окончил философский факультет в Католическом университете Люблина. С 1954 по 1970 год семь раз играл в финалах чемпионатов Польши по шахматам, а в 1955 году в Вроцлаве стал победителем турнира. В 1959 году в Лодзе был близок к повторению этого успеха, но в дополнительном матче за первое место проиграл Стефану Витковскому и в итоге остался вторым. В 1962/63 году выиграл турнир в Люблине, опередив Казимежа Плятера и Богдана Сливу.

В 1956 году представлял сборную Польши на шахматной олимпиаде в Москве.

Был любителем острой, комбинационной игры. Умер во время блица от сердечного приступа.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Люблинского католического университета
Шахматисты Польши
Умершие от сердечной недостаточности
Мастера ФИДЕ по шахматам